Ловчиково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ловчиково — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Ловчиково — деревня в Глазуновском районе Орловской области.